Дасти:
 Дасти Родес — американский рестлер.
 Дасти Спрингфилд — английская певица